Джордж Харви Стрейт (; род. 18 мая 1952 года) — американский певец, один из наиболее популярных исполнителей кантри 1980—2000-х гг. К настоящему времени у музыканта 60 синглов, достигших первого места в различных американских хит-парадах категории «кантри» (включая Mediabase 24/7, бывший Radio & Records и Gavin Report charts), из которых 44 были № 1 в Billboard Hot Country Songs. Кроме того, Стрейт снялся в нескольких художественных фильмах, наибольшим успехом из которых пользовался «Жизнь в стиле кантри» (1992).

Дискография

Достижения 
В 1989 и 1990 годах был назван Лучшим кантри-исполнителем Country Music Association Awards, а в 1990 также и ACM Entertainer of the year. Он получил наибольшее количество наград и номинаций от Country Music Association Awards и Academy Country Music, чем кто-либо другой в мире за всю историю кантри-музыки. В 2006 году включен в Зал Славы кантри-музыки Country Music Hall of Fame.

Ему принадлежит абсолютный рекорд по числу хитов № 1 в чартах журнала Billboard: 44 сингла № 1 в Hot Country Songs. Вместе с другими музыкальными чартами Джордж Стрейт имеет в сумме 57 хитов № 1 (включая бывшие Radio & Records и Gavin Report charts), побив предыдущий рекорд Конвея Твитти. В США продано более 68.5 млн.экз. его альбомов, включая 13 мультиплатиновых, 33 платиновых и 38 золотых альбомов (по сертификации RIAA). По числу золотых и платиновых альбомов он уступает только Элвису Пресли и The Beatles.

Стрейт стал 1-м в истории исполнителем, который 30 лет подряд входил хотя бы с одним синглом в Top 10 одного из чартов журнала Billboard, начиная с 1981 года, когда его сингл «Unwound» достиг #6 в Hot Country Singles.

В октябре 2008 года Academy of Country Music объявила, что Стрейт будет назван Артистом десятилетия 2000-х (2000—2009) в области кантри-музыки. Ранее таковыми становились Марти Роббинс (1960-е годы), Лоретта Линн (1970-е годы), Alabama (1980-е годы) и Гарт Брукс (1990-е годы).

В 2009 году его альбом «Troubadour» получил «Грэмми» в номинации «Best Country Album». Пять его альбомов возглавляли общенациональный хит-парад США Billboard 200.

Награды

Примечания

Литература 
 Bego, Mark (2001). George Strait: the Story of Country’s Living Legend. Citadel Press. ISBN 9780806522586
 Dickinson, Chris. (1998). «George Strait». In The Encyclopedia of Country Music. Paul Kingsbury, Editor. New York: Oxford University Press. pp. 513–4.

Ссылки 
 «Discography». George Strait’s Official Web Site. 
 «Awards». George Strait’s Official Web Site. 
 
 
 Джордж Стрейт на сайте www.cmt.com

Кантри-музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Джордж Стрейт
Члены Зала славы кантри
Исполнители MCA Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Лауреаты Country Music Association Awards
Выпускники Университета штата Техас
Награждённые Национальной медалью США в области искусств